blues – gatunek muzyczny.
 Blues – album zespołu Breakout
 Blues – album Raya Charlesa
 Blues – album kompilacyjny Jimiego Hendrixa

Zobacz też